Эдвин Робинсон: Робинсон, Эдвин Арлингтон (1869—1935) — американский поэт, писатель и драматург. Лауреат Пулитцеровской премии.
 Робинсон, Эдвин Остин (1897—1994) — английский экономист.